Конверт - пакет з паперу або поліетилену
 Конверт (ковдра) - вид ковдри для немовлят